Novesi – abitanti di Nova Milanese
Novesi – abitanti di Nove (Italia)
Novesi – abitanti di Novi Ligure
Novesi – abitanti di Novi Velia
Novesi – abitanti di Novi di Modena